Иван Александрович Фуллон:
 Фуллон, Иван Александрович (1793—1855) — русский генерал-майор, директор Департамента горных и соляных дел. 
 Фуллон, Иван Александрович (1844—1920) — русский генерал от инфантерии.